Segger ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Segger (* 2001), US-amerikanischer Rennrodler
 Reinhard Segger (* 1946), deutscher Fußballspieler